Ми́длберг () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Мидлберг — городок в Виргинии.
 Сражение при Мидлберге (17—19 июня 1863 года)
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Северной Каролине.
 Мидлберг — поселение во Флориде.

Составные топонимы
  — город в Огайо.

См. также 
 Мидл
 Мидделбург
 Мидлтаун
 Мидлтон
 Мидлвилл